

Codici 
 EJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yariguíes di Barrancabermeja (Colombia)
 eja – codice ISO 639-3 della lingua ejamat

Geografia
 Eja – fiume della Russia meridionale
 Eja – freguesia di Penafiel, Portogallo

Altro
 Eja – in lingua sarda sta per "sì".